Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2011 проводился в городе Сент-Пол (США) c 17 по 23 апреля 2011 года. Турнир проводился в 4-й раз.

В турнире приняло участие 24 национальных сборных смешанных команд (составленных из одного мужчины и одной женщины).

Чемпионом стала (3-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную России. Бронзовые медали завоевала сборная Франции, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 3 группы (A — «синяя», B — «красная», C — «белая») по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е и 2-е места выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую. Из трёх занявших 3-е места лучшая попадает в четвертьфиналы плей-офф напрямую, две оставшиеся играют между собой квалификационный матч за попадание в четвертьфинал. Восемь прошедших в плей-офф команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е место.

Составы команд

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A (синяя) 

 Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
 Проходят в двухраундовый тай-брейк, победитель которого проходит в медальный раунд плей-офф.

Тай-брейк

Группа B (красная) 

 Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
 Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в квалификационный матч, победитель которого проходит в медальный раунд плей-офф.

Тай-брейк 
  9 : 8

Группа C (белая) 

 Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
 Проходят в квалификационный матч, победитель которого проходит в медальный раунд плей-офф.

Плей-офф

Квалификационный матч 
(победитель проходит в медальный раунд)
  9 : 4

Медальный раунд

Итоговая классификация

Примечания 

Международные соревнования по кёрлингу в США
Спортивные соревнования в Сент-Поле
Апрель 2011 года
Чемпионаты мира в США